Lupara je lahko:
 Lupara (orožje)
 Lupara, Campobasso (Italija)